Уа́йт-Ри́вер ( — «белая река») — река в Северной Америке.

Река берёт начало в горах северо-западного Арканзаса. Протекает по территории штатов Миссури и Арканзас, Соединённых Штатов Америки. Река течёт в основном в восточном направлении. Является притоком реки Миссисипи. Длина реки — 1162 км, площадь бассейна — 71911 км².

На реке построено несколько водохранилищ.

Примечания 

Притоки Миссисипи
Реки Миссури
Реки Арканзаса
География округа Дешей
География округа Арканзас
География округа Филлипс (Арканзас)
География округа Монро (Арканзас)
География округа Прери (Арканзас)
География округа Вудрафф
География округа Уайт (Арканзас)
География округа Джэксон (Арканзас)
География округа Индепенденс
География округа Стон (Арканзас)
География округа Изард
География округа Бакстер
География округа Марион (Арканзас)
География округа Бун (Арканзас)
География округа Бентон (Арканзас)
География округа Карролл (Арканзас)
География округа Вашингтон (Арканзас)
География округа Мадисон (Арканзас)
География округа Франклин (Арканзас)